Русла́н Миха́йлович Ма́щенко (11 ноября 1971, Воронеж) — российский легкоатлет, заслуженный мастер спорта.

Карьера 
В детстве Руслан занимался разными видами спорта — футболом, греблей, парусным спортом, борьбой и тяжёлой атлетикой. В третьем классе увлёкся лёгкой атлетикой и через несколько лет попал в СДЮСШОР № 5, где тренировался под руководством Александра Дмитриевича Стрыгина и Юрия Сергеевича Фетисова. До девятого класса бегал короткие дистанции, 60 и 110 метров с барьерами. В это время выполнил норматив мастера спорта. Но незадолго до окончания школы по совету тренеров Мащенко перешёл на бег на 400 метров с барьерами. В 1993 году попал в состав сборной России.

В 1994 на чемпионате Европы Руслан занял седьмое место в полуфинальном забеге. Через год на мировом первенстве в финале стал четвёртым. В 1996 на Олимпиаде участвовал в забегах на 400 метров с барьерами и в эстафете 4×400 метров, но в финалы не попал. В 1997 стал финалистом чемпионата мира, а в 1998 выиграл первые награды — на чемпионате Европы в помещении и чемпионате Европы стал первым и вторым. В том же году он установил два национальных рекорда — в беге на 400 метров в помещении и в беге на 400 метров с барьерами. Через год на соревновании Pirkkahall в Тампере установил европейский рекорд в беге на 300 метров с барьерами. В 2000 на Олимпийских играх Мащенко вновь не удалось попасть в финалы барьерного бега и эстафеты. В 2001 на зимнем чемпионате мира сборная России в составе Александра Ладейщикова, Руслана Мащенко, Бориса Горбаня и Андрея Семёнова установила рекорд страны в эстафете 4×400 метров. На чемпионатах мира 2001 и 2003 года Руслан вновь остался без финалов.

После афинской Олимпиады Мащенко пробовал свои силы в бобслее, в течение года тренировался со сборной России. В 2008 из-за травмы завершил карьеру и стал тренером. С 2019 года назначен на должность старшего тренера группы спринта сборной России по лёгкой атлетике.

Личная жизнь 
В 1993 году окончил Воронежский государственный институт физической культуры. Женат на девушке по имени Ольга, имеет двух сыновей и дочь.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бегуны на короткие дистанции России
Бегуны с барьерами России
Бобслеисты России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Воронежа